Gronostay ist der Familienname folgender Personen:

 Uwe Gronostay (1939–2008), deutscher Chordirigent
 Walter Gronostay (1906–1937), deutscher Komponist, insbes. Filmkomponist